Hörgersdorf ist der Ortsname von

 Hörgersdorf (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Hörgersdorf (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern